«Bottoms Up» — песня американского кантри-певца Брэнтли Гилберта, вышедшая 16 декабря 2013 года в качестве первого сингла с его третьего студийного альбома Just as I Am (2013). Авторами песни выступили Брэнтли Гилберт, Justin Weaver, Бретт Джеймс.

История 
Песня получила положительные отзывы и рецензии от музыкальных критиков и интернет-изданий, например, таких как Digital Journal, Roughstock.

«Bottoms Up» дебютировал на позиции № 1 в американском хит-параде цифровой кантри-музыки Billboard Country Digital Songs в неделю с 16 декабря 2013 с тиражом 63000 загрузок.
Песня достигла тиража в 1 млн копий к апрелю 2014 года в США (рекорд для Гилберта на тот момент). Песня была сертифицирована в платиновом статусе RIAA 1 мая 2014. К июню 2015 года тираж составил 1,762,000 копий в США

Музыкальное видео 
Режиссёром видеоклипа выступил Shane Drake.

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
  (более 69 млн просмотров)

Кантри-песни
Песни 2013 года
Синглы Big Machine Records
Песни, написанные Бреттом Джеймсом
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs
Синглы, возглавлявшие Billboard Country Airplay
Песни, написанные Брэнтли Гилбертом